Ба (, тронное имя  Уцзихоушичжуди  ) — шаньюй хунну с 124 года по 128 год. Сын Чжана.

Правление 
Престол занял в неспокойное время. Последние 100 лет южные хунны жили в относительном спокойствии и не ждали, что угроза придёт со стороны их бывших данников сяньбийцев. (Сяньби покорили ухуаней и стали завоёвывать бывшие хуннские земли). Сяньби искали незащищённые участки границы и нападали на хуннов. Князь Цзяньгюн был убит ими. Ба просил Хань Шунь-ди восстановить пограничные гарнизоны и получил согласие: войска из Лияна были переведены в Чжуньшань. Войскам было приказано стрелять по приближающимся сяньбийцам.

В 128 году Ба умер. Сюли стал шаньюем.

См. также 
 Хунно-китайские войны

Ба